Clemens von Irland ist der Name folgender Personen:

 Clemens von Irland (Mönch) (um 750–nach 818, auch Clemens Scotus), iroschottischer Mönch und Gelehrter in Diensten Karls des Großen
 Clemens (Bischof) (wirksam im 8. Jahrhundert, auch Clemens Scottus, Clemens Haereticus und Clemens von Irland), iroschottischer Häretiker im Frankenreich